Барантон-сюр-Се́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02048.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 115 человек. В 2015 году муниципалитет имел 126 жителей, увеличившись на 9,57% по сравнению с 2010 годом.

Экономика 
В 2010 году среди 80 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 59 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 80,6 %). Из 59 активных жителей работали 57 человек (31 мужчина и 26 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 21 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Барантон-сюр-Сер

Коммуны департамента Эна